Литл Крик има више значења:
 Литл Крик (Калифорнија)
 Литл Крик (Делавер)